Birgen ist der Familienname folgender Personen:
Bethwell Birgen (* 1988), kenianischer Leichtathlet
John Birgen (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Mehmet Birgen, eh. Leiter der eh. Fluggesellschaft Birgenair

Birgen ist Ortsname
 eines Ortsteils von Schwalmtal (Niederrhein) im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 eines Dorfes (Birjohlen) bei Sowetsk (Kaliningrad)